Goanța:
 Goanța, Mehedinți, o localitate în județul Mehedinți, Muntenia
 Nume de familie
 Dan Goanță (1955, ?  2006, ?), jurnalist român

Toponime românești
Nume de familie românești